Toponímia:
 Cobos de Cerrato, municipi i vila de la província de Palència (comunitat autònoma de Castella i Lleó)
 Cobos de Fuentidueña, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Antoni Cobos Fajardo (Figueres, 1962), professor, traductor i estudiós de llatinistes
 David Cobos i Castelltort (Barcelona, 1979), pilot de trial català
 Ignacio Cobos Vidal (Madrid, 1966), jugador d'hoquei sobre herba
 José Javier Cobos Castillo (Estrasburg, 1968), futbolista francès d'ascendència espanyola que jugava de defensa 
 Pere Cobos i Roa (Torquemada, Palència, 1858 - Tarragona, 1914), polític i industrial català d'origen castellà